Округ Скулкилл () располагается в штате Пенсильвания, США. Официально образован 1 марта 1811 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 148 289 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 025,382 км2, из которых 2 015,022 км2 суша и 10,360 км2 или 0,540 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 150 336 жителей в составе 60 530 домашних хозяйств и 40 131 семей. Плотность населения составляет 75,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 67 806 жилых строений, при плотности застройки около 34,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,62 %, афроамериканцы — 0,08 %, коренные американцы (индейцы) — 0,42 %, азиаты — 0,01 %, гавайцы — 0,35 %, представители других рас — 2,09 %, представители двух или более рас — 0,43 %. Испаноязычные составляли 1,11 % населения независимо от расы.

В составе 26,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 51,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 33,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 16,50 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,36 человека, и средний размер семьи 2,93 человека.

Возрастной состав округа: 20,90 % моложе 18 лет, 7,20 % от 18 до 24, 28,30 % от 25 до 44, 23,80 % от 45 до 64 и 23,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 41 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,20 мужчин.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Скулкил, штат Пенсильвания
 Национальная ассоциация округов США
 Schuylkill County Historical Society
 Торговая палата округа Скулкил, штат Пенсильвания
 
 
 
 
 The name Schuylkill
 USGS Mining drainage and the Schuylkill River
 Upper Schuylkill
 Schuylkill County Visitors Bureau

Округа Пенсильвании